Menden (Sauerland), een stad en gemeente in het district Märkischer Kreis van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Menden-Holthausen, een wijk in de stad Mülheim an der Ruhr in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Menden (Sankt Augustin), een stadsdistrict van Sankt Augustin, vroeger bekend als Menden (Rheinland)